Haggis ist

 Haggis, ein schottisches Gericht aus Schafsinnereien

Haggis ist der Name von

 Edward Haggis (1924–2017), kanadischer Sprinter
 Paul Haggis (* 1953), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor, Sohn von Edward